* Скворцов, Иван Фёдорович (1919—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Скворцов, Иван Фёдорович (1898—1992) — советский лётчик, пилот полярной авиации.